De 32 spelers met de hoogste world-ranking in week 24 van 2021 zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 74 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 22 poules van 3 en 2 poules van 4 spelers. De 24 poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. De 24 nummers twee van de poules spelen nog tegen elkaar een voorronde om de laatste 8 plaatsen in de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 32 + 24 + 8 = 64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificaties is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelverdediger was de Duitser Timo Boll. Hij prolongeerde zijn titel en werd voor de achtste maal Europees kampioen.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van week 24 van 2021. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige deelnemers spelen eerst kwalificaties. De winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Er kwamen geen Nederlandse deelnemers uit. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.

Kwalificatie 

 De poulewinnaars kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi.
 De nummers 2 in de poules spelen eerst nog een voorronde.

Groep Q1

Groep Q2

Groep Q3

Groep Q4

Groep Q5

Groep Q6

Groep Q7

Groep Q8

Groep Q9

Groep Q10

Groep Q11

Groep Q12

Groep Q13

Groep Q14

Groep Q15

Groep Q16

Groep Q17

Groep Q18

Groep Q19

Groep Q20

Groep Q21

Groep Q22

Groep Q23

Groep Q24

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  Seeding list
  ITTF World Ranking 2021-24

Sportevenement in Warschau
Sport in 2021